Colcord Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Colcord Hill (Arizona)	
 Colcord Hill (New Hampshire)